Il singolare  dell'Open Sud de France 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Ivan Ljubičić era il detentore del titolo, ma ha perso il finale contro Gaël Monfils per 6–2, 5–7, 6–1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

 Nikolaj Davydenko (quarti di finale)
 Jo-Wilfried Tsonga (semifinali)
 Gaël Monfils  (campione)
 Ivan Ljubičić (finale)

  John Isner (quarti di finale)
  Albert Montañés (semifinale)
  Richard Gasquet (secondo turno)
  David Nalbandian (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

Open Sud de France 2010
ATP World Tour 2010